Войводич — южнославянская фамилия. Известные носители:

 Войводич, Джёко — Народный герой Югославии.
 Войводич, Димитрие — Народный герой Югославии.
 Войводич, Милан (род. 1994) — сербский футболист, полузащитник.
 Войводич, Никола — Народный герой Югославии.
 Войводич, Петр — Народный герой Югославии.